

Населені пункти та їхні частини
 Лазіська — гміна в Опольському повіті Люблінського воєводства
 Лазиська — село в гміні Болеславець Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Лазиська — село в гміні Лазіська Опольського повіту Люблінського воєводства
 Лазиська — село в гміні Скербешув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Лазиська — село в гміні Длутув Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Лазиська — село в гміні Оронсько Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Лазиська — село в гміні Слубіце Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Лазиська — село в гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Лазиська — село в гміні Якубув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Лазиська — село в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Лазиська — село в гміні Ємельниця Стшелецького повіту Опольського воєводства
 Лазиська — село в гміні Ґодув Водзіславського повіту Сілезького воєводства
 Лазиська — село в гміні Пекошув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Лазиська — село в гміні Сташув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Лазиська — село в гміні Баб'як Кольського повіту Великопольського воєводства
 Лазиська — село в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Лазиська — частина села Станькова в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Лазиська — частина села Мисьлець у гміні Старий Сонч Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Лазиська — частина села Кросна в гміні Ляскова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Лазиська — частина села Рожнув у гміні Ґрудек-над-Дунайцем Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Лазиська — частина села Кульно в гміні Курилувка Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Лазиська — частина села Поромбка в гміні Поромбка Бельського повіту Сілезького воєводства
 Лазиська — колонія в гміні Роґово Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лазиська — осада в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства

Примітки